Козо́вский поселковый совет () — входит в состав  Тернопольского района Тернопольской области Украины.

Административный центр поселкового совета находится в 
пгт Козова.

История 
 1939 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 пгт Козова

Примечания